Houssem Eddine Zarrouk, né le  à Sidi Bou Saïd, est un joueur tunisien de volley-ball formé par la Saydia Sports de Sidi Bou Saïd. Il mesure 1,98 m et joue en tant que central avec l'Avenir sportif de La Marsa.

Clubs 
 2004-2012 : Saydia Sports ()
 2012-2015 : Saydia de Sidi Bou Saïd ()
 2015-2016 : Club olympique du Kram ()
 2016-2017 : Union sportive de Carthage ()
depuis 2017 : Avenir sportif de La Marsa ()

Palmarès 
 2009 : Finaliste du championnat de Tunisie juniors (Saydia Sports)
 2013 : Finaliste et vainqueur du championnat de division nationale B et accession à la division nationale A (Saydia de Sidi Bou Saïd)
 2016 : Finaliste et vainqueur du championnat de division nationale B et accession à la division nationale A (Union sportive de Carthage)

Joueur tunisien de volley-ball
Naissance en mai 1992
Naissance à Sidi Bou Saïd